Gouvernement Aristide Briand peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Aristide Briand (1) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (2) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (3) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (4) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (5) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (6) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (7) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (8) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (9) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (10) du  au  ;
 gouvernement Aristide Briand (11) du  au .

Voir aussi 
 Historique des gouvernements de la France